Die Abkürzung OKC steht für:

 Offiziers-Kompanie-Cassel, siehe Jungdeutscher Orden
 oKC = ordentlicher Kösener Congress des Kösener Senioren-Convents-Verbandes
 OK Computer, Musikalbum von Radiohead 
 Oklahoma City, Stadt in Oklahoma, USA 
 Will Rogers World Airport in Oklahoma City im IATA-Flughafencode 

OKC